Аттила Вальтер (); () — венгерский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  с 2020 года за команду мирового тура «».Чемпион Венгрии в индивидуальной гонке (2019).

Карьера

Достижения 

 2017
 9-й Тур Секейского края — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Чемпион Венгрии — Групповая гонка 
 1-й  Чемпион Венгрии — Индивидуальная гонка 
 9-й Чемпионат Европы — Групповая гонка 
 2019
 1-й  Чемпион Венгрии — Индивидуальная гонка
 1-й Grand Prix Cycliste de Gemenc (I)
 1-й — Этап 9 Тур де л’Авенир
 2-й Истриан Спринг Трофи — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 2-й Bałtyk–Karkonosze Tour — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2-й Grand Prix Cycliste de Gemenc (II)
 3-й  Чемпионат Венгрии — Групповая гонка
 3-й Белград — Баня-Лука — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 3-й Тур Венгрии — Генеральная классификация
 3-й Тур Антальи — Генеральная классификация
 4-й Джиро ди Ломбардия U23
 5-й Тур Эльзаса — Генеральная классификация
 7-й Carpathian Couriers Race — Генеральная классификация
 7-й Тур Румынии — Генеральная классификация
 8-й Szlakiem Grodów Piastowskich — Генеральная классификация
 10-й Тур Сибиу — Генеральная классификация
 2020
 10-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация

Примечания

Ссылки 
 Вальтер, Аттила на FirstCycling
 Вальтер, Аттила Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Венгрии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года